

Избранное кино

Мировое кино 
 «Воробушки»/Sparrows, США (реж. Уильям Бодин)
 «Капкан на мужчину»/Mantrap, США (реж. Виктор Флеминг)
 «Менильмонтан»/Ménilmontant, Франция (реж. Димитрий Кирсанов)
 «Нана»/Nana, Франция (реж. Жан Ренуар)
 «Пражский студент»/Der Student von Prag, Германия (реж. Хенрик Галеен)
 «Сын шейха»/The Son of the Sheik, США (реж. Джордж Фицморис)
 «Фауст»/Faust — Eine deutsche Volkssage, Германия (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау)

Советское кино

Фильмы ЗСФСР

Азербайджанская ССР 
 На разных берегах (реж. Александр Литвинов).

Фильмы БССР 
 Лесная быль (р/п. Юрий Тарич).
 Проститутка (р/п. Олег Фрелих).

Фильмы РСФСР 
 «Два дыма», (реж. Олег Фрелих)
 «Декабристы», (реж. Александр Ивановский)
 «Мать», (реж. Всеволод Пудовкин)
 «Тарас Шевченко», (реж. Пётр Чардынин)

Фильмы УССР 
 Спартак (р/п. Эртугрул Мухсин-Бей).

Персоналии

Родились 
 21 января — Стив Ривз, американский актёр и культурист.
 15 февраля — Франко Фабрици, итальянский актёр театра и кино.
 6 марта — Анджей Вайда, польский режиссёр театра и кино.
 11 марта
 Георгий Юматов, советский киноактёр, народный артист РСФСР.
 Евгений Шутов, советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 23 марта — Арчил Гомиашвили, советский киноактёр, народный артист Грузинской ССР.
 10 мая — Кирилл Рапопорт, киносценарист и драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 24 мая — Юрий Пузырёв, советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1 июня — Мэрилин Монро, американская киноактриса, певица, секс-символ.
 16 июня — Томислав Пинтер, хорватский кинооператор.
 14 июля — Гарри Дин Стэнтон, американский киноактёр.
 2 сентября — Евгений Леонов, советский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 13 октября — Мартин Тяпак, словацкий кинорежиссёр, сценарист, хореограф, актёр театра и кино.
 22 октября — Спартак Мишулин, советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 27 октября — Тауфик Салах, египетский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 3 ноября — Юлиан Миху, румынский кинорежиссёр и сценарист.
 30 ноября — Ричард Кренна, американский кино-, теле- и радио-актёр.

Скончались 
 23 августа — Рудольф Валентино (), знаменитый американский киноактёр итальянского происхождения, одна из величайших звёзд и общепризнанный секс-символ эпохи немого кино (родился 1895).

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР